McIntosh County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McIntosh County Courthouse (North Dakota), ID-Nr. 80002918
 McIntosh County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 85000683